Великая Губщина () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284007. Население по переписи 2001 г. составляет 237 (110/127 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Великая Губщина находится в 2-х км от реки Грушевая (правый берег).
В селе есть небольшая запруда.
На расстоянии в 2 км располагаются сёла Мельниково, Нестеренки и Яхременки.

История 
 1892 — год основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Частное сельскохозяйственное предприятие «Маяк».

Объекты социальной сферы 
 Великогубщинский детский сад.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 56 чел.

Религия 
 Свято-Григоревский храм.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины